Николай Александрович Садовый (род. 22 марта 1914, Санкт-Петербург, Российская империя, умер 3 марта 2007, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский журналист, старейший журналист Санкт-Петербурга.

Источники и литература